De Telenet Trophy is een golftoernooi van de Europese Challenge Tour. In 2012 wordt het van 24-27 mei gespeeld op de Koninklijke Golf Club van België in Tervuren, België. Het prijzengeld is € 160.000 waarvan de winnaar ongeveer € 25.500 krijgt. De titelverdediger is Andrew Tampion.

De baan
De baan ligt op een heuvelachtig terrein met veel oude bomen en rododendronstruiken. Hij heeft een lengte van 6045 meter vanaf de heren backtees en een par van 73. Het baanrecord is 65, zowel voor de pro's als voor de amateurs. Voor de pro's staat het sinds 1935 op naam van Flory Van Donck, voor amateurs staat sinds 2000 op naam van Nicolas Colsaerts en José-Filipe Lima.

De oprit is een laan van rode beuken, tussen het clubhuis en de baan staan twee eeuwenoude Amerikaanse eiken en een paar Hollandse iepen. Het clubhuis heeft geen terras, maar er staan enkele tafeltjes langs de gevel.

Royal Belgian Golf Federation
De Belgische Golf Federatie bestond deze week honderd jaar, en dat werd onder meer gevierd met de uitgave van een postzegel waarop een golfbal staat afgebeeld met het logo van de club.

Verslag
De par van de baan in 71.

Ronde 1

De ochtenronde produceerde een verrassende leider. De Koreaanse Nieuw-Zeelander Todd Baek, die eerder dit jaar professional werd, maakte de eerste ronde van 67, maar kreeg gezelschap van Carlos Aguilar, Agustin Domingo, Pedro Oriol en Victor Riu voordat de leiding werd overgenomen door Florian Fritsch. Beste Belg was Hugues Joannes met −2, Floris de Vries maakte +1.

Om 18:04 uur werd het spelen gestopt wegens onweer. Andy Sullivan stond aan de leiding maar moest nog enkele holes spelen, 45 spelers hebben de eerste ronde niet kunnen afmaken. Vrijdag werd de ronde voortgezet. Sullivan bleef aan de leiding.

Ronde 2
Lafeber had een goede ronde en doet het weekend mee. Het leek erop dat Floris de Vries ronde 2 onder par moest spelen om de cut te halen, maar hij maakte 71 en dat bleek net genoeg te zijn. Florian Fritch, die ronde 1 beëindigde als nummer 2, had voor ronde 2 tien slagen meer nodig Marco Crespi was een van de drie spelers die een score van 67 binnenbracht, en voor hem betekende het dat hij aan de leiding ging. Laurent Richard herstelde zich goed, door een ronde van 67 haalde hij net de cut. Alle amateurs misten de kwalificatie.

Ronde 3
Laurent Richard en Floris de Vries maakten beiden +1 maar stegen ondank dat enige plaatsen op het klassement. Maarten Lafeber maakte geen enkele birdie.

De beste dagscore was een ronde van 65 voor Eddie Pepperell, die daarmee in de top-5 kwam. Alexandre Kaleka eindigde met een eagle en eindigde achter Marco Crespi op de tweede plaats.

Ronde 4
Eduardo de la Riva maakte in ronde 4 een score van 64, hetgeen hem deed stijgen naar de 20ste plaats. Floris de Vries had een mooie ronde van 68 en steeg 20 plaatsen. Alessandro Tadini maakte 65 en steeg 27 plaatsen, waardoor hij op de 9de plaats eindigde. Als leider van ronde 3 speelde Marco Crespi in de laatste partij, en zag hoe in de partij voor hem Carlos Aguilar twee birdies maakte en ook op −10 kwam. Na een birdie op hole 9 stond Aguilar vervolgens alleen aan de leiding. Dat duurde kort, want Crespi maakte op 12, 13, 14 en 15 een birdie en had toen vier slagen voorsprong. Het werd zijn eerste overwinning op de Challenge Tour.

De spelers
 
Er doen 156 spelers mee, nog niet alle namen zijn bekend.

Trivia
De golfclub, meestal gewoon Ravenstein genoemd, is sinds 1930 ook regelmatig gastheer geweest van de Interland Holland - België, voor het laatst in 1960. Sinds 1978 wordt het Belgian International Juniors Tournament er gespeeld.

Externe links
 Website van de golfclub
 Website van de Europese Tour

Golftoernooi in België
Europese Challenge Tour 2012
Sportevenement in Vlaams-Brabant
Sport in Tervuren